Termenul Neue Burg se referă la:

 o parte a palatului Hofburg din Viena, vezi Neue Burg
 un castel din Padberg, vezi Neue Burg (Padberg)
 un fost castel din Hamburg, vezi Neue Burg (Hamburg)
Vezi și
Neuburg
Neuenburg